Rewaj ist der Familienname folgender Personen:

 Julijan Rewaj (1899–1979), ukrainischer Politiker
 Tadeusz Rewaj (* 1931), polnischer Physiker 

Siehe auch:
 Révai
 Révay